Åby kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Åby (Nyker Sogn) – en bebyggelse i Nyker Sogn, Bornholms Regionskommune
 Åby (Aulum Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Aulum Sogn, Herning Kommune
 Åby (Jammerbugt Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Aaby Sogn, Jammerbugt Kommune
 Åby (Aarhus Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Aaby Sogn, Aarhus Kommune

Andet 
 Åby (Östergötland) - en bebyggelse i Östergötland i Sverige